Кессель — многозначное имя собственное

 Кессель — река, приток Дуная.

Персоналии 
Кессель — фамилия немецкого и еврейского происхождения.
Известные носители:
 Кессель, Беньямин (род. 1987) — немецкий футболист, защитник белинского клуба «Унион».
 Кессель, Жозеф (1898—1979) — французский писатель.
 Кессель, Морис (получил известность под фамилией Дрюон; 1918—2009) — французский писатель, член Французской академии, министр культуры Франции.
 Кессель, Константин Иванович (1843—1918) — русский юрист, прокурор, судебный деятель.
 Кессель, Лорис (1950—2010) — швейцарский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.
 Кессель, Мортимер фон (1893—1981) — генерал танковых войск вермахта в ходе Второй мировой войны, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листями.
 Кессель, Николай Иванович — русский военный юрист, прокурор, судебный деятель, генерал-майор русской армии.
 Кессель, Ян ван (1626—1679) — южнонидерландский (фламандский) живописец.

См. также 
 Кессел